Das Wort Gaochang (chin. 高昌) steht für

 Gaochang (Turpan), den Stadtbezirk Gaochang der Stadt Turpan im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 eine historische Stadt in China, siehe Kocho (Gaochang)
 Gaochang Huihu, einen historischen Staat bzw. Stadtstaat in China